CEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bob Sikes, Crestview (Florida), Stati Uniti
 CEW – sigla del clan Energy for the war, PlayStation 3